Донг Бак () е един от регионите на които се дели Виетнам. Регионът включва единадесет, предимно планински провинции, които се намират на север от Червената река. На север граничи с Китай, на юг с регионите Донг Банг Сонг Хонг и Тай Бак, на запад с Тай Бак и на изток с Южнокитайско море и Китай.

На територия от 64 025 km² живеят 9 449 500 души или средната гъстота на региона е 147,5 души/km².

Региони на Виетнам